Juan Téllez puede referirse a:

 Juan Téllez de Castilla (1359 - Batalla de Aljubarrota, Portugal, 1385), II señor de Aguilar de Campoo.
 Juan Téllez Vicén (1830-1885), veterinario, catedrático y político español.
 Juan Bruno Téllez de Guzmán, político español, gobernador y capitán general de Yucatán, de 1683 a 1688.
 Juan Téllez-Girón (Moral de Calatrava, 1456-Osuna, 21 de mayo de 1528), ricohombre castellano.
 Juan Téllez-Girón, el Santo (Osuna, 25 de abril de 1494 - 19 de mayo de 1558), cuarto conde de Ureña.
 Juan José Téllez Rubio, escritor y periodista español nacido en Algeciras (España) en 1958.